Wohl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edit Wohl(-Ernster) (* 1924)
 Malcolm Wohl

Tyska efternamn